A JNR ED62 sorozat  egy Japán Bo-1-Bo  tengelyelrendezésű 1500 V DC egyenáramú villamosmozdony-sorozat volt. A JNR és a JR Freight üzemeltette. Az összeset selejtezték 1984 és 2002 között. A JNR Nagano Works összesen 18 db-ot gyártott belőle.

Gyártási adatok

Megőrzött mozdonyok 

 ED62 1 JR East Nagano depot
 ED62 14 Sakuma Rail Park
 ED62 16 JR Freight Shinonoi depot
 ED62 17 JR East Ōmiya works

Irodalom

További információk

Jegyzetek 

Japán villamos mozdonyok
Keskeny nyomtávú mozdonyok